Анеля — польське жіноче ім'я.

Відомі носії 
 Анеля Гац-Скаківська (нар. 1942) — українська мисткиня, майстер різьби по дереву.
 Анеля Кшивонь (1925—1943) — радянський військовик польського походження, Герой радянського Союзу; перша жінка, удостоєна найвищої військової нагороди Польщі — Хреста військової доблесті.
 Анеля Протасевич — тернопільська журналістка і художниця.
 Анеля Санґушкова (пом. 1825) — політична діячка часів Речі Посполитої, княгиня.

Польські імена